

Religione 

Credo – credenza religiosa 
Credo – Nelle chiese cristiane, è il simbolo di fede, il cui nome deriva dalla prima parola della professione di fede, che è appunto "Credo". Il Credo della liturgia cattolica è espresso nel Simbolo niceno-costantinopolitano o nel Simbolo degli apostoli (testo del Credo).

Musica 
 Credo – album di Andrea Bocelli del 2006
 Credo – singolo di Bungaro del 1991
 Credo – album di Carola Häggkvist del 2004
 Credo – singolo di Giorgia del 2017
 Credo – album di Jennifer Rush del 1997
 Credo – album di Mango del 1997
 Credo/Ossessioni – singolo di Mia Martini del 1972
 Credo – album di Principe del 2005
 Credo – album dei The Human League del 2011

Altro 
 21423 Credo – asteroide della fascia principale
 Credo – Gioco da tavolo di ambientazione storico-religiosa

Altri progetti